Карл Дураццо (), Карл Гравина (;  — ) — неаполитанский дворянин, герцог Дураццо, граф Гравины.

Биография 
Карл был старшим сыном герцога Иоанна и Агнессы де Перигор. После того, как в 1336 году умер отец, Карл унаследовал титулы герцога Дураццо и графа Гравины.

В 1343 году Карл женился на Марии Калабрийской, младшей сестре королевы Джованны I. Предполагалось, что Мария станет невестой восточноевропейского короля Людовика I или французского короля Иоанна II, но Карл и его мать организовали похищение Марии, так как брак с ней позволял Карлу приблизиться к неаполитанскому трону.

В 1345 году в Неаполе был убит король Андрей. Карл был одним из основных подозреваемых как одно из наиболее заинтересованных лиц. Первые два расследования объявили его невиновным, но в 1348 году Лайош I Венгерский, требуя мести за смерть брата, вторгся в Неаполитанское королевство, разбил армию Джованны I при Капуе и провёл своё расследование. Джованна I была заочно обвинена в убийстве первого мужа, а Карл был схвачен и казнён. Четвёртое расследование обстоятельств убийства Андрея, проведённое в 1350 году от имени папы пятью кардиналами, подтвердило версию о виновности Карла.

Жена и дети 
21 апреля 1343 года Карл женился в Неаполе на Марии Калабрийской. У них было пятеро детей:
 Людовик (1343—1344)
 Иоанна (1344—1387), герцогиня Дураццо, которая в 1366 году вышла замуж за Людовика д’Эврё, а в 1376 — за Робера д’Артуа
 Агнесса (1345—1383), которая в 1363 году вышла замуж за сеньора Вероны Кансиньорио делла Скала, а затем — за титулярного императора Константинополя Жака де Бо
 Клементина (1346—1363)
 Маргарита (1347—1412), которая в 1368 году вышла замуж за неаполитанского короля Карла III

Образ в культуре 
Александр Дюма-отец вывел Карла в романе «Иоанна Неаполитанская» как мастера интриг и предательств, организовавшего смерть Андрея, а затем — его убийц.

Примечания 

Анжу-Сицилийский дом
Герцоги Дураццо